Frozen Face-Off o Duelo en el Hielo (Latinoamérica) y El Combate Helado (España), es un especial de 30 minutos de la octava temporada de la serie animada Bob Esponja, transmitida en Nickelodeon. El episodio fue estrenado originalmente el 15 de julio de 2011, en Latinoamérica se estrenó el 19 de enero de 2012 y en España el 3 de enero de 2012. El episodio fue escrito por Casey Alexander, Zeus Cervas, Derek Iversen, Dani Michaeli, Richard Pursel y dirigido por Andrew Overtoom y Tom Yasumi.

Sinopsis 
Johnny Erain y Perch Perkins anuncian en las noticias una carrera en Fondo de Bikini por un millón de dólares al ganador y todos participan en ella. Patricio dijo que esperaba que él ganara pero solamente tenía gusanos pequeños para que jalarán su trineo. Don Cangrejo, Plankton, Calamardo, Bob Esponja y Arenita también se preparan para la carrera. Plankton se escapa hacia el Crustáceo Cascarudo y usa un robot para que lo remplazara en la carrera. Comenzó la carrera y Patricio se monta en el trineo de Bob Esponja, Gary trató de jalar a ambos pero no pudo y se desmayó. Mientras tanto en el Crustáceo Cascarudo, Plankton tuvo problemas para abrir la caja de seguridad de la fórmula secreta y no la podía abrir. En la carrera, Arenita chocó y Calamardo se detuvo y cayó al hielo, Calamardo es salvado por Bob Esponja y Patricio, quienes lo subieron al trineo. Después encontraron a Arenita en un monte de hielo y también la suben al trineo. Los gusanos de Don Cangrejo se enojan con él y se va en el trineo de Bob Esponja también. Después un grupo de gusanos atacaron al grupo y los tiraron del trineo pero Gary los salvó al asustarlos. El grupo decide detenerse para hacer una fogata con la que descongelaron a Calamardo pero al tratar de irse se vuelve a congelar. Continuaron en la carrera y después se dieron cuenta de que habían olvidado a Calamardo, regresaron para salvarlo del gran Molusco de Nieve. El grupo continuó hasta que Arenita se dio cuenta de que Don Cangrejo los había dejado para ganar solo la carrera y ganar todo el dinero, pero una medusa gigante lo atrapa. Después Patricio nota a alguien en la nieve, ve a Karen y al robot de Plankton, Karen les explicó que todo había sido un plan de Plankton para robar la fórmula secreta del Crustáceo Cascarudo. Todo el grupo regresó a Fondo de Bikini para tratar de impedir que Plankton robara la fórmula pero Gary no pudo seguir empujándolos a todos. De vuelta en el Crustáceo Cascarudo, Plankton quitó un átomo que causa que el Crustáceo Cascarudo explote junto con la caja de seguridad. Mientras tanto Bob Esponja y todo el grupo se congela excepto Arenita y ella salva sus vidas cuando les prendió una fogata para descongelarlos. Arenita descubre que puede usar sus cuerpos congelados para mover el trineo. Cuando todos regresan a Fondo de Bikini ven que el Crustáceo Cascarudo había sido destruido y Plankton había robado la fórmula. Sin embargo, el no podía abrir la botella y el grupo se dio cuenta de ello. Plankton pretendió rodearlos usando una pluma para volar y atrapó al grupo en una trampa. Sin embargo, el gigante Molusco de Nieve, se comió a Plankton confundiéndolo por un dulce y les devolvió la fórmula.

Trivia
El fondo de la tarjeta de título de este es similar al del episodio "Survival Of Idiots"
Este episodio se estrenó en Canadá cuatro años después de que se estrenara mini calamar y la esponja cascaruda.
En este episodio Plankton no sabe como abrir una botella porque no sabe destapar el corcho pero sí abrió la botella con un sacacorchos en los episodios Planktons Army y Bucket Swett Bucket.
Este episodio tiene lugar después de perfect chemistry porque Arenita y Karen se unieron en ese episodio.
Este episodio tiene lugar después de Christmas Who? porque Don Cangrejo menciona a Santa Claus. 
Tercer episodio en el que la explosión es real, la primera fue en Dying For Pie y en The Krusty Plate.

Personajes 
 Bob Esponja
 Patricio
 Calamardo
 Gary
 Plankton
Karen
 Arenita
 Don Cangrejo

Enlaces externos 
Información del episodio en SpongeBob Wiki (inglés)

Episodios de televisión de 2011
Episodios de la octava temporada de Bob Esponja